Ådalen kan syfta på:

 Ådalen – Ångermanälvens dalgång nedanför Junsele
 Ådalshändelserna – en arbetskonflikt i maj 1931 då fem personer dödades.
 Ådalen 31 (film) – en film från 1969 om Ådalshändelserna
 Ådalen, Enköpings kommun – en by i Altuna socken, Enköpings kommun
 Ådalen-Högsberga – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Enköpings kommun
 Ådalstunneln – en 14 kilometer lång tunnel från Hammar till Kramfors